Zinsdorf ist der Name folgender Orte:

 Zinsdorf (Gemeinde Magdalensberg), Katastralgemeinde von Magdalensberg (Kärnten)
 Zinsdorf (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück (Brandenburg)